Il toponimo Quezaltepeque può riferirsi a diverse località:

Quezaltepeque, comune di El Salvador nel Dipartimento di La Libertad
Quezaltepeque, comune del Guatemala nel Dipartimento di Chiquimula